Véz je lahko:
 vrsta vezivnega tkiva, ligament – glej vez (anatomija)
 področje, kjer si dva atoma vsaj delno delita en par ali več skupnih elektronskih parov – glej kemična vez
 pomensko nepopolni glagol, navadno biti, kot del povedka – glej vez (jezikoslovje)

Sklici